Phenomenon – to siódmy studyjny album amerykańskiego rapera o pseudonimie LL Cool J, wydany 14 października 1997 nakładem wytwórni Def Jam Recordings

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy LL Cool J
Albumy wyprodukowane przez Ericka Sermona
Albumy Def Jam Recordings
Albumy muzyczne wydane w roku 1997